Stormvogels en pijlstormvogels (Procellariidae) - familie van vogels
IJ.V.V. Stormvogels - voetbalclub uit IJmuiden
Stormvogels '28 - voetbalclub uit Siebengewald
Stormvogels Haasrode - voetbalclub te Haasrode en Blanden
Stormvogels (busbedrijf) - voormalig busbedrijf (vóór 1941) te IJmuiden
HV Stormvogels - handbalvereniging uit Haaksbergen
 Hr.Ms. Stormvogel (1943) - motortorpedoboot

Zie ook
Stormvogeltjes